Сан Хуан Тевеветла има више значења:

 Сан Хуан Тевеветла, Капулин Тевеветла (Сан Мигел Тотолапан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Сан Хуан Тевеветла, Тевеветла (Сан Мигел Тотолапан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику